GP, Gp eller gp kan syfta på:

 GP (soloalbum av Gram Parsons) – ett soloalbum från 1973 av countryrockartisten Gram Parsons
 Grand Prix – stort pris, ofta för tävlingar med häst, dans, cykel eller motorfordon
 Grand prix-racing – en tävling för bilar
 Grand prix-racing för motorcyklar – en motorcykeltävling
 GP - en förkortning för General practitioner, se Allmänläkare
 GP – landskoden för Guadeloupe
 .gp – nationell toppdomän för Guadeloupe
 GP – en stenciltidskrift som kom ut med 10 nummer mellan 1972 och 1975, se The Guru Papers
 GP – en svensk liberal dagstidning, vars främsta spridningsområde är Göteborg med omnejd , se Göteborgs-Posten

Akronymer